Уда — село в Сапожковском районе Рязанской области России, входит в состав Канинского сельского поселения.

География 
Село расположено в 16 км на северо-восток от центра поселения села Канино и в 13 км на северо-запад от районного центра посёлка Сапожок.

История 
Село Уда до 1880 года в качестве деревни входило в состав прихода села Ново-Красной слободы. Деревянная однопрестольная церковь в честь Архистратига Божия Михаила в 1881 году перенесена была из села Спасского (Пушкино). 

В XIX — начале XX века село входило в состав Мало-Сапожковской волости Сапожковского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 153 дворов.

С 1929 года село являлось центром Удовского сельсовета Сапожковского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — в составе Канинского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Сапожковского района